Der Malaysia Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 30. April bis zum 4. Mai 2013 in Kuala Lumpur statt.

Austragungsort 
 Juara Indoor Stadium, Bukit Kiara National Sports Complex, Kuala Lumpur, Malaysia

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (nicht gestartet)
  Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
  Daren Liew (Viertelfinale)
  Chong Wei Feng (2. Runde)
  Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
  Simon Santoso (nicht gestartet)
  Tanongsak Saensomboonsuk (3. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (nicht gestartet)
  Chen Yuekun (Halbfinale)
  Arif Abdul Latif (2. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
  Alamsyah Yunus (Champion)
  Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Ashton Chen Yong Zhao (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  P. V. Sindhu (Champion)
  Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
  Nitchaon Jindapol (2. Runde)
  Gu Juan (Finalist)
  Sonia Cheah Su Ya (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
  Tee Jing Yi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Finalist)
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (Champion)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Halbfinale)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (2. Runde)
  Markis Kido / Alvent Yulianto (Halbfinale)
  Yonathan Suryatama Dasuki / Hendra Gunawan (1. Runde)
  Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Champion)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Goh Liu Ying / Lim Yin Loo (Halbfinale)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (2. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur
BWF Grand Prix 2013